Эрнст Людвиг () — имя следующих правителей:
 Эрнст Людвиг Гессен-Дармштадтский (1667—1739) — ландграф Гессен-Дармштадта.
 Эрнст Людвиг Гессенский (1868—1937) — великий герцог Гессенский и Прирейнский.
 Эрнст Людвиг Померанский (1545—1592) — правитель Померании-Вольгаста.
 Эрнст Людвиг I Саксен-Мейнингенский (1672−1724) — герцог Саксен-Мейнингена.
 Эрнст Людвиг II Саксен-Мейнингенский (1709—1729) — герцог Саксен-Мейнингена.